Бюрен-ан-дер-Аре () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. 

Входит в состав округа Бюрен. Население составляет 3195 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0383.

Известные уроженцы 
 Гастон Стробино

Ссылки 
 Официальная страница